Делта () — община (дим) в Греции в периферийной единице Салоники в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 311,094 квадратного километра. Плотность 147,35 человека на квадратный километр. Административный центр — Эвозмон. Димархом на местных выборах 2019 года избран Иоаннис Иоаннидис (). Название получила от дельты рек Аксиос, Альякмон и Галикос (Эхедорос).

Создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Аксиос, Халастра и Эхедорос.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Салоники